Fließgewässer namens Aire:
 Aire (Aisne), Nebenfluss der Aisne, Frankreich
 Aire (Arve), Fluss in Frankreich, Département Haute-Savoie und in der Schweiz, Kanton Genf
 River Aire, Fluss in Yorkshire, Vereinigtes Königreich
 Aire River, Fluss zur Bass-Straße im australischen Bundesstaat Victoria

Andere geografische Objekte namens Aire:
In der Schweiz:
 Aïre GE, eine Ortschaft im Kanton Genf 
 Aïre, eine Alp in der Gemeinde Conthey im Kanton Wallis
 Aire-la-Ville, eine Gemeinde im Kanton Genf 
 In Frankreich:
 Aire (Ardennes), eine Gemeinde im Département Ardennes 
 Aire-sur-la-Lys, eine Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Aire-sur-l’Adour, eine Gemeinde im Département Landes 
 Bistum Aire und Dax in Frankreich 
 Kanton Aire-sur-la-Lys im Département Pas-de-Calais
 Kanton Aire-sur-l’Adour im Département Landes

Die Abkürzung AIRE steht für:
 Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, das amtliche Verzeichnis der im Ausland ansässigen italienischen Staatsbürger
 den Transkriptionsregulator AIRE (Autoimmun-Regulator), der in den medullären thymischen Epithelzellen aktiviert ist, um organspezifische Strukturen zu exprimieren. Ziel ist die klonale Deletion von T-Zellen im Rahmen der rezessiven zentralen Toleranz im Thymus

Siehe auch:
 Aires Run, ein Fluss im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Air
 Ayre

AIRE